Eric Coates désigne :
 Eric Coates, un acteur canadien ;
 Eric Coates (1886-1957), un compositeur britannique.